Четвородимензионални простор
 Четврта димензија (филм из 1965)
 Четврта димензија (кратки филм)